Hidrat, (en anglès: Hydrate) un terme usat per indicar que una substància conté aigua
 Reacció d'hidratació, (en anglès: Hydration reaction) una reacció química en la qual s'afegeix a un compost un grup hidroxil i un protó.
 Hidratació mineral, una reacció química inorgànica que ocorre quan s'afegeix aigua a l'estructura cristal·lina d'un mineral
 Aigua d'hidratació, és l'aigua que es troba dins els cristalls.
 Entalpia d'hidratació, l'energia alliberada per les reaccions químiques amb aigua.

Vegeu també 
 Deshidratació
 Solvatació